Die Abkürzung SLB steht für:
 Saarländischer Leichtathletik-Bund, Regionalverband im Deutschen Leichtathletik-Verband
 Leitung von Brandbekämpfungsmaßnahmen (Schiffssicherheitsdienst und Gefahrenabwehr)
 Sächsische Landesbibliothek, 1996 aufgegangen in Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
 Sale-and-Lease-Back als Sonderform des Leasings
 die Salomonen als Länderkürzel nach ISO 3166 
 Salzburger Lokalbahn, die zwischen 2000 und 2012 existierende Bezeichnung der Schienenverkehrssparte der Salzburg AG
 Salzburger Lokalbahnen, die seit 2012 existierende Bezeichnung der gesamten Verkehrssparte der Salzburg AG
 die zwischen 1885 und 1888 existierende Bahngesellschaft Salzburger Localbahn
 SouthWest Basketball League
 Schlumberger (Unternehmen) als Unternehmenskürzel sowie als Börsenkurzname des Unternehmens
 Schweizerische Gesellschaft für Localbahnen
 Schweizerische Landesbibliothek, den bis 2006 gültigen Namen der Schweizerischen Nationalbibliothek
 Schwule, Lesben und Bisexuelle; siehe LGBT
 Securities Lending and Borrowing, Wertschriften-Leihgeschäft in der Finanzindustrie, siehe auch Wertpapierleihe
 Selbstladebüchse, eine halbautomatische Schusswaffe
 Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, siehe Wächterlymphknoten
 Server Load Balancing/Serverlastverteilung in der Netzwerktechnik
 Soziale Liste Bochum, eine Freie Wählergemeinschaft in Bochum
 Sozial-Liberale Bewegung, eine Partei in der Schweiz
 Spar- und Leihkasse Bucheggberg, eine Schweizer Regionalbank
 Sport Laulara e Benfica, ein osttimoresischer Fußballverein
 Sport Lisboa e Benfica, ein portugiesischer Sportverein, siehe Benfica Lissabon
 Stadt- und Landesbibliothek Potsdam
 Start- und Landebahn

SLB